Центра́льний держа́вний істори́чний архі́в Украї́ни — назва центральних архівних установ в Україні.

 Центральний державний історичний архів України, м. Київ — архів у Києві, скорочено ЦДІАК України.
 Центральний державний історичний архів України, м. Львів — архів у Львові, скорочено ЦДІАЛ України.